Distlhof ist der Ortsname von

 Grashausen (Mindelstetten), Ortsteil der Gemeinde Mindelstetten, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Grashausen (Ottenhofen), Ortsteil der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern